Сен-Жену́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 30 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 001 человек (2007).

Достопримечательности 

 Военный мемориал
 Музей фарфора
 Церковь Сен-Жену

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini